Asia/Oceania Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2006.

Group I
Venue: Olympic Park, Сеул, South Korea (outdoor hard)
Date: 20–22 квітня

The seven teams were divided into one pool of four teams and one pool of three teams. The teams that finished first in the pools played-off to determine which team would partake in the Світова група II Play-offs. The four nations coming last or second-to-last in the pools also played-off to determine which would be relegated to Group II for 2007.

Pools

Play-offs

  advanced to 2006 World Group II Play-offs.
  and  was relegated to Group II for 2007.

Group II
Venue: Olympic Park, Сеул, South Korea (outdoor hard)
Date: 20–21 квітня

The four teams played in one pool of four, with the two teams placing first and second in the pool advancing to Group I for 2006.

Pool

  and  advanced to Group I for 2007.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Австралія 
 Fed Cup Profile, Узбекистан 
 Fed Cup Profile, Казахстан 
 Fed Cup Profile, India 
 Fed Cup Profile, Chinese Taipei 
 Fed Cup Profile, Philippines 
 Fed Cup Profile, Hong Kong 
 Fed Cup Profile, Syria

Посилання 
 Fed Cup website 

 
Asia Oceania
Спорт у Сеулі